Like I Do – brano musicale di Nancy Sinatra del 1962
 Like I Do – singolo dei For Real del 1996
 Like I Do – singolo di David Guetta, Martin Garrix e Brooks del 2018
 (Ain't Nobody Loves You) like I Do – singolo di La Toya Jackson del 1987
Like I Do – singolo di Christina Aguilera del 2018